Itapoã, un quartier de la ville de Belo Horizonte, capitale de l'État du Minas Gerais ;
 Itapoã, une région administrative du District fédéral ;
 Nova Itapoã, un quartier de la ville de Belo Horizonte ;

Orthographe proche
 Itapuã, un quartier de la ville de Salvador, capitale de l'État de Bahia ;
 Plage d'Itapuã, une plage de ce quartier ;
 Parc d'État d'Itapuã, un parc naturel de l'État du Rio Grande do Sul.